Il singolare dell'Estoril Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Gréta Arn era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marija Kirilenko ha vinto in finale 6–4, 6–2, contro Iveta Benešová.

Teste di serie

  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Marija Kirilenko (campione) 
  Karin Knapp (quarti)
  Lucie Šafářová (primo turno)

 Tathiana Garbin (quarti)
 Klára Zakopalová (semifinali)
 Sofia Arvidsson (secondo turno)
 Camille Pin (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Estoril Open 2008